Ре () в релятивной сольмизации (сольфеджио) — мнемоническое обозначение второй ступени диатонического двузвучного звукоряда. Аналогично обозначению «D». Отстоит на целый тон от до и на целый тон от ми.

В абсолютной сольмизации «ре» — звук частотой 293,7 герца (первая октава равномерно темперированного строя), а также любой из ряда звуков с частотными отношениями 1:2, среди которых есть звук этой частоты.

Происхождение названия 
Название ноте «Ре» () дано по первому слогу второй строчки посвящённого Иоанну Крестителю гимна «Ut queant laxis» — resonare fibris («…голосовыми связками…») — где каждая последующая строчка исполнялась на тон выше предыдущей. Изобретателем такого мнемонического приёма («гвидонов слог») был Гвидо Аретинский.

Нотные обозначения

Примечания

Ссылки 
 Таблица музыкальных нот.
 
 Music theory online: staffs, clefs & pitch notation.

Музыкальные термины
Музыкальные звуки